Regierungsblatt steht für
Königlich-Baierisches Regierungsblatt (1806–1917)
Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt (1819–1918)
Allgemeines Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt für das Kaiserthum Österreich (1848–1852)